Ряшко — українське прізвище:
 Ряшко Віктор Іванович (нар. 1968) — радянський футболіст, півзахисник і український тренер.
 Ряшко Віктор Вікторович (нар. 1992) — український футболіст, півзахисник, син Віктора Івановича Ряшка.
 Ряшко Михайло Вікторович (нар. 1996) — український футболіст, захисник, син Віктора Івановича Ряшка.

Українські прізвища